

Ministri della giustizia in Saarland (dal 1947) 

Saarland